El término Guillermo I puede referirse a:
Guillermo I de Alemania (1797-1888), Rey de Prusia desde el 2 de enero de 1861 hasta la proclamación del Imperio el 18 de enero de 1871, donde pasó a ser Emperador de Alemania (Kaiser), hasta su muerte el 9 de marzo de 1888;
Guillermo I de Bearn (1173-1224) recibió de su padre los señoríos de Montcada y de Castelviel en Cataluña. A la muerte de su hermano en 1214 heredó los vizcondados de Bearn, Gabardan y Brulhois;
Guillermo I de Besalú
Federico Guillermo I de Brandeburgo (1620-1688), conocido como el "Gran Elector". Margrave elector de Brandeburgo y duque de Prusia desde 1640;
Jorge Guillermo I de Brandeburgo (1595-1640), miembro de la Casa de Hohenzollern,  fue Margrave elector de Brandeburgo y duque de Prusia desde 1619 hasta 1640;
Guillermo I de Escocia
Guillermo I de Inglaterra, más conocido como Guillermo el Conquistador, fue duque de Normandía desde 1035, conquistando Inglaterra en 1066 y arrebatando el trono a Haroldo II de Inglaterra;
Guillermo I de Hesse-Kassel (en alemán, Wilhelm I von Hessen-Kassel) (1743-1821) fue, con el nombre de Guillermo IX, landgrave de Hesse-Kassel desde 1785, y como Guillermo I, príncipe elector de Hesse-Kassel de 1803 a 1821;
Guillermo I de Osona, conde de Osona (1035-1054)
Guillermo I de los Países Bajos (Willem Frederik van Oranje-Nassau) (1772-1843), Príncipe de Orange, Duque de Nassau-Dietz y de Fulda (1806-1843). Estatúder de las Provincias Unidas (Guillermo VI) (1813 - 1815), Rey de los Países Bajos y Gran Duque de Luxemburgo entre 1815 y 1840;
Guillermo I de Luxemburgo
Guillermo I de Orange, el Taciturno (1533-1584), príncipe de Orange;
Federico Guillermo I de Prusia, rey de Prusia (1713-1740), que transformó a su reino en una potencia militar;
Guillermo I de Sicilia
Guillermo I de Tolosa, el Santo. Fue conde de Tolosa de hecho hasta el año 804 (cuando se retiró a un monasterio) y de derecho hasta su muerte en 812. Es santo de la iglesia católica, siendo canonizado en el año 1066;
Guillermo I de Urgell, Vizconde de Urgell;
Guillermo I de Ginebra, conde de Ginebra;
Guillermo I de Wurtemberg (1781-1864), rey de Wurtemberg (1816-1864).